Rhau ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Rhau (1488–1548) deutscher Buchdrucker und Thomaskantor
 Johann Gronenberg (auch: Rhau-Grunenberg; † nach 1523 vor 1525 in Wittenberg), Buchdrucker

Siehe auch:
 Rhaw
 Rau
 rauh